

Persone 
 Wayne L. Horvitz (1920-2009), negoziatore statunitense
 Robert Horvitz (1947), biologo statunitense
 Louis J. Horvitz (1946), regista e produttore cinematografico statunitense
 Wayne Horvitz (1955), compositore e tastierista statunitense
 Richard Steven Horvitz (1966), attore e doppiatore statunitense
 David Horvitz (1982), artista statunitense
 Joey Horvitz, regista e produttore cinematografico statunitense
 Eric Horvitz, informatico statunitense
 Sutekh, pseudonimo di Seth Jeshua Horvitz, compositore e musicista statunitense

Televisione 
 Manny Horvitz, personaggio della serie televisiva Boardwalk Empire - L'impero del crimine

Pagine correlate 
Horowitz
Hurwitz

Altri progetti